Terranovesi – abitanti di Poggio Imperiale
Terranovesi – abitanti di Terranova (Sicignano degli Alburni)
Terranovesi – abitanti di Terranova Sappo Minulio
Terranovesi – abitanti di Terranova da Sibari
Terranovesi – abitanti di Terranova dei Passerini
Terranovesi – abitanti di Terranova di Pollino